Die Abkürzung ÜM oder Üm steht für:

 Übermittagsbetreuung (auch ÜMI bzw. ÜBM)
 Übergangsmetalle

UM